Rankin kan verwijzen naar: 
plaatsen in de Verenigde Staten:
Rankin (Illinois)
Rankin (Pennsylvania)
Rankin (Texas)
John Rankin Waddell, Brits fotograaf